2 miejscowości w Polsce:
 Cieszkowice – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. górowskim, w gm. Wąsosz
 Cieszkowice – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. polickim, gminie Nowe Warpno